Lill-Djuptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Djuptjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Djuptjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Djuptjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,34 ha)

Se även
Djuptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn